Соревнования в прыжке с шестом у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года прошли 28 сентября и 1 октября в Дохе (Катар) на стадионе «Халифа».

Действующим чемпионом мира в прыжке с шестом являлся Сэм Кендрикс из США.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Отбор на чемпионат мира 
Отборочный норматив — 5,71 м. Для участия в чемпионате мира спортсмены должны были выполнить его в период с 7 сентября 2018 года по 6 сентября 2019 года. Плановое количество участников, установленное ИААФ в этом виде — 32. В случае, если к концу квалификационного периода норматив показало меньшее количество атлетов, международная федерация добирала их до нужного числа на основании показанных результатов.

Специальное приглашение (wild card) вне национальной квоты получил:
 Сэм Кендрикс — как действующий чемпион мира и победитель Бриллиантовой лиги 2019 года

Расписание 

Время местное (UTC+3:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 5,75 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли одновременно в двух квалификационных группах 28 сентября 2019 года. В сектор вышли 30 участников. Рекордсмен мира Рено Лавиллени, выигрывавший медали на всех пяти чемпионатах мира, в которых участвовал, в этот раз не смог отобраться в основные соревнования. 33-летний француз не справился с высотой 5,70 м. В то же время его младший брат Валентен взял этот рубеж с первой попытки, чего оказалось достаточно для попадания в финал.

Финал 
Основные соревнования в прыжке с шестом у мужчин состоялись 1 октября 2019 года. Будущие призёры определились довольно быстро: третью высоту финала, 5,80 м, взяли только три человека из восьми пытавшихся. За победу остались бороться прыгуны, преодолевшие по ходу сезона 6-метровый рубеж: Сэм Кендрикс, Пётр Лисек и Арман Дюплантис.

На 5,87 м начались осечки среди лидеров: Дюплантису и Лисеку понадобилось два прыжка, а Кендриксу — максимальные три. Действующий чемпион мира перехватил инициативу на 5,92 м, преодолев её с первой попытки. Дюплантис справился с этой высотой в третьей попытке, а Лисек после одной неудачной перенёс оставшиеся на 5,97 м. Все спортсмены сделали по два неудачных прыжка на этой отметке — таким образом, Пётр Лисек стал бронзовым призёром. С третьей попытки Дюплантис справился с 5,97 м и вышел в лидеры, но сразу следом за ним Кендрикс также был безупречен и по дополнительному показателю (общее количество неудачных попыток) вернул себе первое место. Планка была поднята на 6,02 м, но она оказалась слишком высока для оппонентов в борьбе за золото. Сэм Кендрикс защитил титул чемпиона мира и стал вторым после Сергея Бубки, кто выиграл золото в этом виде более одного раза (на счету украинского шестовика — шесть подряд чемпионских титулов в 1983—1997 годах).

Примечания

Ссылки 
 

прыжки